El huracán Fred fue el huracán más oriental del Atlántico en formarse en los trópicos, y el primero en moverse por Cabo Verde desde 1982. Siendo el segundo huracán de la temporada, y la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del 2015 del Atlántico, Fred se originó de una onda tropical bien definida sobre África Occidental a finales de agosto de 2015. Una vez en altamar, la onda se movió al noroeste dentro de un ambiente troposférico favorable y se fortaleció como un ciclón tropical el 30 de agosto. Un día después, Fred se convirtió en un huracán de categoría 1 con vientos máximos de 140 km/h mientras se aproximaba a Cabo Verde. Después de pasar sobre Isla de Boa Vista y alejarse de la Isla de Santo Antão, entró en una fase de debilitamiento constante, cayendo por debajo de la categoría de huracán el 1 de septiembre. Fred se desplazó hacia el oeste-noroeste, soportando una cizalladura adversa, pero manteniendo su estado como ciclón tropical a pesar de repetidos pronósticos de inminente disipación. Fluctuó entre una tormenta tropical mínima y una depresión tropical intensa entre el 4 y 5 de septiembre antes de girar bruscamente hacia el norte. Para el  6 de septiembre, el patrón de circulación de Fred había disminuido considerablemente, y la tormenta se disipó más tarde ese día.

Bajo la amenaza del huracán, todo Cabo Verde fue puesto bajo advertencia por primera vez en su historia. Temporales azotaron gran parte de la región de Barlovento durante todo el 31 de agosto, derribando árboles y postes. En las islas más orientales de Boa Vista y Sal, Fred arrancó techos y dejó los pueblos sin electricidad ni servicios telefónicos durante unos días. Alrededor del 70 por ciento de las casas en Povoação Velha sufrieron daños de leves a moderados. En las islas más septentrionales, las tormentas inundaron hogares, arrasaron caminos y arruinaron tierras de cultivo; São Nicolau sufrió grandes pérdidas de cultivos y ganado. Los daños materiales en Cabo Verde alcanzaron un total de USD $2.5 millones, [nb 1] aunque el impacto general de la lluvia en la agricultura fue positivo y reponedor. El mar de fondo del huracán produjo oleaje violento a lo largo de la costa de África Occidental, destruyendo pueblos pesqueros y sumergiendo franjas de zonas residenciales en Senegal. Entre las costas de África Occidental y Cabo Verde, los incidentes marítimos relacionados con Fred resultaron en nueve muertes.

Historia meteorológica 

A primeras horas del 28 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) comenzó a monitorear una onda tropical inusualmente vigorosa, una zona de baja presión alargada, tierra adentro sobre África Occidental. Seguida por nubosidad generalizada, la onda siguió hacia el Atlántico abierto mientras desarrollaba una amplia rotación ciclónica dentro de la atmósfera inferior cerca de la costa de Guinea. La perturbación se desvió hacia el noroeste y entró en el océano frente a Conakri alrededor de las 18:00 UTC, del 29 de agosto. Para ese momento, el NHC predecía condiciones favorables para el desarrollo de un ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas. Fuertes tormentas eléctricas prosperaron durante la noche y se consolidaron cerca de un centro de baja presión bien definido; alrededor de la medianoche del 30 de agosto, imágenes satelitales y datos de un difusómetro confirmaron que una depresión tropical con vientos sostenidos de 35 mph (55 km / h) se había formado a unas 300 millas (480 km) al oeste-noroeste de Conakry.

Aunque los ciclones tropicales en el extremo oriental del Atlántico son impulsados típicamente hacia el oeste por las altas presiones de la cuña anticiclónica subtropical del Atlántico Norte, esta depresión tomó un camino atípico hacia el noroeste a lo largo de una brecha en la cresta de una perturbación previa. Su estructura ciclónica mejoró constantemente a medida que una banda de lluvia fuertemente curvada se estrechó alrededor del centro, pareciéndose el precursor de un ojo. A las 06:00 UTC del 30 de agosto, la depresión ascendió de categoría a la tormenta tropical Fred, mientras se encontraba a 390 millas (625 km) al este-sureste de Praia, Cabo Verde; uno de los cuatro lugares más orientales para que se forme una tormenta tropical desde que comenzó el registro moderno en 1851. Se produjo una tendencia constante de intensificación mientras Fred se movía a través de una región con abundante humedad tropical, vientos superiores ligeros y temperatura de la superficie del mar por encima del promedio. La tormenta desarrolló una cubierta espesa, circular, central, densa y con buen flujo de salida, y la característica del ojo quedó bien establecida en todos los niveles de circulación. En base a estas características, así como a las estimaciones de intensidad de satélite de vientos de 75 mph (120 km/h), Fred fue ascendido a un huracán de categoría 1 a las 00:00 UTC, del 31 de agosto. Luego, centrado a 165 millas (270 km) al este-sureste de Sal, Cabo Verde, se convirtió en el ciclón tropical más oriental que haya alcanzado el estado de huracán en el Atlántico tropical.

Como ciclón compacto, Fred alcanzó rápidamente su fuerza máxima como huracán, con una presión central mínima de 986 mbar (hPa; 29.12 inHg) y vientos de 140 km/h. Durante el resto del 31 de agosto, el huracán atravesó las islas de Barlovento, bordeando apenas la costa sur de Boa Vista alrededor de las 12:00 UTC. Disminuyendo gradualmente, el ojo pasó al norte de São Nicolau y luego al noreste de la isla de Santo Antão durante las siguientes 12 horas. El 1 de septiembre, el aire más seco y la cizalladura del viento más fuerte en el aire dispersaron elconvección alrededor del núcleo del ciclón, lo que hace que Fred disminuya a tormenta tropical. [19] La tormenta debilitada giró ligeramente hacia el oeste-noroeste, sobre aguas considerablemente más frías, en respuesta a la reconstrucción de alta presión hacia el norte. [20] [21] Durante gran parte del 1 al 4 de septiembre, Fred produjo una actividad convectiva limitada, con destellos intermitentes de tormentas eléctricas que fueron arrastradas continuamente desde el centro por los fuertes vientos superiores. A pesar del entorno adverso y la falta de convección estable de la tormenta, Fred mantuvo una espiral robusta de nubes y vientos de bajo nivel durante este período, desafiando los repetidos pronósticos del NHC de su disipación. [22]

A las 12:00 UTC del 4 de septiembre, el NHC rebajó a Fred a una depresión tropical a medida que disminuía la circulación del viento; Aunque sus vientos volvieron brevemente a la fuerza de la tormenta tropical al día siguiente, Fred continuó como una depresión con una convección mínima durante el resto de su existencia. [1] Al mismo tiempo, una perturbación de altitud profunda a unos cientos de millas al este de Bermudas comenzó a erosionar el borde sur de la cresta de alta presión que Fred había circunnavegado durante la mayor parte de su viaje. [23] Esto cambió el patrón de dirección en la región, girando la depresión abruptamente hacia el norte el 6 de septiembre. [23] [24]Durante las siguientes horas, Fred se volvió cada vez más difuso debido a su entorno que empeora progresivamente. [25] Perdió oficialmente su condición de ciclón tropical a las 18:00 UTC del 6 de septiembre, degenerando en una superficie a través de aproximadamente 1.200 millas (1.950 km) al suroeste de las Azores antes de fusionarse con la perturbación en las Bermudas. [1]

Preparativos e impacto

África occidental 
Las olas de Fred alcanzaron amplios tramos de la costa de África occidental, agitando la alta mar hasta el norte de Senegal . A lo largo de las costas entre Dakar y M'Bour , el oleaje devastado distritos pesqueros y ciudades portuarias enteras, barcos varados y carreteras y puentes dañinos. Cerca de 200 casas fueron demolidas en el distrito de Hann , muchas de las cuales experimentaron un colapso total de la pared; Las viviendas en la ciudad de Bargny sufrieron una destrucción similar. [26] [27] En el suburbio de Rufisque , las olas derribaron represas, entraron en hogares y cementerios y destruyeron una mezquita. [28]Varias aldeas fuera del área de la capital estaban completamente aisladas de sus alrededores. [28] Las víctimas en la región afectada recibieron más de 100 toneladas (220,000 lbs) de arroz y 12 millones de francos CFA (US $ 20,000) en fondos de ayuda del gobierno. [29]

Más al sur, en Guinea-Bissau , una marejada ciclónica inundó caminos y establecimientos bajos, como oficinas y cuarteles militares. El agua de mar sumergió grandes cantidades de tierras de cultivo en la región de Tombali , lo que provocó grandes pérdidas de arroz. [30] En alta mar, olas de hasta 23 pies (7 m) volcaron un barco de pesca con una tripulación de 19; doce miembros fueron rescatados, pero los siete restantes desaparecieron en el mar y se presumieron muertos.

Cabo verde 
Se emitió una advertencia de tormenta tropical para Cabo Verde tras la formación de la tormenta, así como una alerta de huracán a la luz de los pronósticos de intensificación adicional. Cuando Fred mostró signos definitivos de fortalecimiento, las alertas fueron reemplazadas por una advertencia de huracán , [1] marcando la primera ocasión de un aviso a nivel de huracán en la historia de la nación. [32] En la mañana del 31 de agosto, TACV Cabo Verde Airlines suspendió sus vuelos desde la capital de Praia a Dakar; [33] todas las operaciones en los aeropuertos de Boa Vista, Sal y São Vicente se detuvieron cuando las tormentas comenzaron a extenderse por las islas. [34]Los funcionarios instaron a los intereses de envío en todas las islas a asegurar sus buques y permanecer en el puerto. [35] Se canceló un festival nacional de música en Porto Novo , en la isla más septentrional de Santo Antão. [36]

En todo Cabo Verde, el huracán Fred desplazó a más de 50 familias [37] y causó daños CVE $ 250 millones ($ 2.5 millones), [27] [38] principalmente a los sectores agrícola y privado de las Islas Barlavento. [37] Fue el primer huracán que se movió a través de Cabo Verde con un impacto documentado, [nb 3] , así como el único registro de vientos huracanados en tierra de la nación. [27] Aunque no hubo víctimas en tierra, [37] dos pescadores que navegaban a través de la tormenta nunca regresaron a puerto en Boa Vista y se presumieron muertos. [39]A pesar de las pérdidas en cultivos y ganado en la región de Barlavento, la lluvia de Fred tuvo un efecto generalmente positivo en la agricultura a gran escala de Cabo Verde, rellenando ríos y embalses e irrigando tierras de cultivo azotadas por la sequía en las islas de Sotavento . [40] [41]

Islas Barlavento 
Al atravesar las islas del este en la tarde del 31 de agosto, Fred trajo fuertes tormentas eléctricas con vientos de 60 mph (100 km / h) y 3.8 pulgadas (96 mm) de lluvia a Boa Vista, arrancando árboles, dañando techos y yeso, y cortando el poder a la mayoría de la población. [27] [42] Los vientos derribaron una torre de transmisión en Sal Rei , interrumpiendo los servicios de telefonía celular. [27] [42] Dos habitantes fueron trasladados al hospital por lesiones no críticas después de que su casa se derrumbó parcialmente. [34] Las inundaciones barrieron las zonas bajas de Rabil y cortaron la carretera principal a las ciudades circundantes, lo que obstaculizó a los trabajadores de emergencia. [42] [43] El pueblo del sur dePovoação Velha soportó la peor parte de la tormenta; alrededor del 70 por ciento de las casas experimentaron algún grado de daño, desde azulejos y ventanas rotas hasta paredes desmoronadas, [44] con costos de reparación de CVE $ 3 millones (US $ 30,000). [45] Una infraestructura comprometida dejó a la aldea sin electricidad y servicios telefónicos durante cinco días. [44] En todo Boa Vista, las pérdidas estimadas de Fred totalizaron CVE $ 76 millones ($ 760,000), incluyendo CVE $ 26 millones ($ 260,000) en costos de restauración. [43]

Condiciones similares ocurrieron en partes de Sal. A lo largo de la costa sur de la isla, la tormenta de Fred hundió o detuvo a docenas de barcos y destruyó el principal muelle turístico de la isla en Santa María . [46] Los esfuerzos de restauración aún no se habían completado en mayo de 2017, aproximadamente 1,5 años después del huracán; La demora generó preocupaciones sobre la precaria economía dependiente del turismo de la isla. [47] [48] Los hoteles, restaurantes e instalaciones de playa se inundaron y las carreteras de la ciudad se volvieron intransitables. Las ráfagas nivelaron el techo de un gimnasio de la escuela secundaria, [42] que inicialmente se había establecido como refugio contra tormentas para 100 ciudadanos. [46] En otra parte de la isla, los vientos dejaron sin electricidad a las casas en Palmeira ,[42] y causó daños estructurales menores al Aeropuerto Internacional de Sal . [49] En el apogeo de la tormenta, las inundaciones obligaron a casi 130 personas que viven en las afueras de Terra Boa y Espargos a reubicarse en refugios. [42] [50] Fred destruyó el 80 por ciento de losnidos de tortuga boba en las playas de Sal, sitios de anidación cruciales para la especie. [51] En general, el huracán dejó a CVE $ 30 millones ($ 300,000) en daños en Sal. [27]

Fred produjo fuertes vientos y aguaceros en las montañosas islas del norte de Barlavento. São Nicolau experimentó vientos sostenidos de fuerza de huracán de 80 mph (130 km / h), la velocidad de viento oficial más alta registrada durante el huracán. La lluvia allí fue moderada, alcanzando un máximo de 3.5 pulgadas (90 mm) en Juncalinho . [27] El clima tempestuoso arrancó muchos árboles viejos, provocó deslizamientos de tierra y dejó a las aldeas de la isla sin electricidad. [27] [52] Los fuertes vientos derribaron postes de energía y destrozaron el techo de una iglesia en el pueblo de Cabeçalinho . [53] En Ribeira Brava, La ciudad más poblada de São Nicolau, la tormenta dañó 70 casas, destruyó invernaderos y arrasó una granja, dejando a algunas familias sin hogar y otras sin una fuente de ingresos. [54] En Carriçal , la lluvia torrencial inundó casas, arrasó caminos y arruinó frutas y cultivos hidropónicos . [55] Gran parte del ganado de São Nicolau, incluido el ganado de Hortelã , se perdió en la tormenta. [53] [56] El daño a la agricultura —principalmente banano y caña de azúcar [52] - y la propiedad privada en la isla alcanzaron CVE $ 50 millones ($ 500,000). [27]

El daño provocado por el huracán Fred en Cabo Verde fue mayor y más extendido en las islas del norte de Barlavento (en amarillo) que en las islas del sur de Sotavento (en gris).
En las islas vecinas de São Vicente y Santo Antão, el impacto de la tormenta se limitó a cortes de energía, inundaciones y cultivos dañados. [57] Santo Antão registró vientos ligeros y 8 pulgadas (200 mm) de lluvia, [41] aunque las elevaciones más altas recibieron mayores cantidades. [27] En Porto Novo , 35 personas fueron reubicadas cuando las inundaciones barrieron los barrios. [58] La lluvia arrasó las plantaciones de zanahoria, repollo y tomate de la isla, especialmente en las cercanías de Alto Mira . [59] En São Vicente, las carreteras estaban cerradas dentro y alrededor de Laginha . Las ráfagas derribaron dos árboles, uno golpeó un automóvil e hirió levemente al conductor. [60]Los costos relacionados con el huracán para las dos islas, principalmente la reparación de infraestructura, totalizaron CVE $ 16 millones ($ 160,000). [27]

Islas Sotavento 
El impacto de Fred en la región de Sotavento fue relativamente menor. Las bandas externas de la tormenta arrojaron fuertes lluvias en las islas de Santiago y Fogo , alcanzando un máximo de 13 pulgadas (330 mm) en las montañas de Santiago [61] y causando daños por inundaciones en carreteras, aceras y paredes. [27] En São Miguel , en la antigua isla, las inundaciones y los árboles caídos provocaron grandes obstrucciones de tráfico. [62] El daño estructural en Santiago, principalmente debido a inundaciones urbanas, alcanzó CVE $ 87 millones ($ 860,000). [27] Por el contrario, las lluvias reponen los recursos hídricos secos; un gran embalse en São Salvador do Mundose llenó a su máxima capacidad, irrigando tierras de cultivo adyacentes.

Referencias 

https://www.tiempo.com/ram/198232/el-huracan-fred-bate-records/
https://www.youtube.com/watch?v=xzzFkcfdlhE
https://www.cazatormentas.net/fred-el-primer-huracan-que-cruza-las-islas-cabo-verde-desde-1892/
https://www.telesurtv.net/news/Tormenta-tropical-Fred-se-transforma-en-huracan-20150901-0001.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2015_Atlantic_hurricane_season
https://www.europapress.es/internacional/noticia-fred-convierte-segundo-huracan-temporada-atlantico-20150831085511.html
http://www.nhc.noaa.gov/archive/2015/al06/al062015.discus.031.shtml

Enlaces externos 

 El National Hurricane Center's consultar el archivo sobre Huracán Fred
 El National Hurricane Center's consultar el reporte del ciclón tropical sobre el hurácan Fred
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_huracan_fred_cabo_verde_record_1892_ep

Desastres en 2015
Desastres naturales en 2015
Desastres en el siglo XXI